Залит — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Топонимы 
 Остров-Залит — деревня на острове Талабск (острове имени Залита).